Склад збірної Японії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Японія
Японія 2014